A Francia U21-es labdarúgó-válogatott Franciaország 21 éven aluli labdarúgó-válogatottja, melyet a Francia labdarúgó-szövetség irányít.

U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság

 1978: nem jutott ki
 1980: nem jutott ki
 1982: Negyeddöntő
 1984: Negyeddöntő
 1986: Negyeddöntő
 1988: Aranyérmes 
 1990: nem jutott ki
 1992: nem jutott ki
 1994: 4. hely
 1996: Bronzérmes 
 1998: nem jutott ki
 2000: nem jutott ki
 2002: Ezüstérmes 
 2004: nem jutott ki
 2006: Elődöntő
 2007: nem jutott ki
 2009: nem jutott ki
 2011: nem jutott ki
 2013: nem jutott ki
 2015: nem jutott ki
 2017: nem jutott ki
2019: Elődöntő
2021:

Olimpiai szereplés
 1992: Nem jutott ki
 1996: 5. hely
 2000: Nem jutott ki
 2004: Nem jutott ki
 2008: Nem jutott ki
 2012: Nem jutott ki
2016: Nem jutott ki

Keret 
A francia válogatott kerete az U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság mérkőzéseire.

Jelenlegi keret 
A 2021. március 24-i állapotnak megfelelően.

A csapat kapitányai 

 1980-1982:  Jack Braun
 1982:  Joseph Mercier
 1983-1993:  Marc Bourrier
 1996-1998:  Patrice Bergues
 1993-2004:  Raymond Domenech
 2004-2008:  René Girard
 2008-2012:  Erick Mombaerts
 2013-2014:  Willy Sagnol
 2014-2016:  Pierre Mankowski
 2017- :  Sylvain Ripoll

Jegyzetek

Források

Hivatalos weboldal

U21
Európai U21-es labdarúgó-válogatottak